Onesti ist der Familienname folgender Personen:
 Romoaldo Braschi-Onesti (1753–1817), italienischer Kardinal
 Temistocle Calzecchi-Onesti (1853–1922), italienischer Physiker
 Giulio Onesti (1912–1981), italienischer Sportfunktionär

Siehe auch:
 Onești (Begriffsklärung)